Костен може да се отнася за:

 Костен, село в община Сунгурларе, област Бургас в България
 Костен, обезлюдено село в дем Неврокоп, ном Драма в Гърция